Саберо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 24,87 км². Население — 1406 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона